Greenville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Greenville (Alabama)
 Greenville (Californië)
 Greenville (Delaware)
 Greenville (Florida)
 Greenville (Georgia)
 Greenville (Illinois)
 Greenville (Indiana)
 Greenville (Iowa)
 Greenville (Kentucky)
 Greenville (Maine)
 Greenville (Michigan)
 Greenville (Mississippi)
 Greenville (Missouri)
 Greenville (New Hampshire)
 Greenville (New Jersey)
 Greenville (New York)
 Greenville (North Carolina)
 Greenville (Ohio)
 Greenville (Pennsylvania)
 Greenville (Rhode Island)
 Greenville (South Carolina)
 Greenville (Texas)
 Greenville (Virginia)

En de volgende plaatsen elders:
 Greenville (Liberia)